Ланвен () — французская фамилия:
 Ланвен, Жанна (1867—1946) — французский модельер, основательница парижского модного дома Lanvin.
 Ланвен, Жерар (род. 1950) — французский актёр.